Miejscowości w USA:
 Cullman – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cullman (ang. Cullman County) – w stanie Alabama